Naimasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Naimasaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Naimasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Naimasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Naimasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar